La Rioja je název několika zeměpisných entit v španělsky mluvících zemích:

 La Rioja (Španělsko) – autonomní společenství a provincie ve Španělsku
 La Rioja (argentinská provincie) – jedna z argentinských provincií
 La Rioja (Argentina) – metropole stejnojmenné argentinské provincie

Externí odkazy